Dehnhaide (Hamburg), een straat in Hamburg
Dehnhaide (metrostation), een station van de Hamburgse metro